Борозда́ (, буквально — «Борозна») — назва кількох населених пунктів у Росії.
 Борозда — село в Клинському районі Московської області.
 Борозда — село в Знаменському районі Тамбовської області.
 Борозда — село в Боградському районі Хакасії.

Див. також 
 Бразда
 Борозна
 Борозди